Hr. Ms. O 9, een Nederlandse onderzeeboot van de O 9-klasse.
USS O-9, een Amerikaanse onderzeeboot van de O-klasse.
O 9-klasse, een Nederlandse scheepsklasse die drie onderzeeboten omvatten